Зелёный Сад — посёлок в Черноярском районе Астраханской области, входит в Солодниковский сельсовет. Население  человек (), .

География 
Село расположено в северной части Астраханской области, в зоне полупустыни, на острове в дельте реки, образованным рекой Волгой и водотоками затон Солодниковский, озеро Дубовка, река Дубовка. Напротив посёлка — село Солодники, центр сельсовета.

Абсолютная высота 10 метров ниже уровня моря
.

Климат резко континентальный. Преобладают юго-западные ветра весной-летом, северо-западные осенью-зимой.

Население 

 Национальный и гендерный состав
По данным Всероссийской переписи, в 2010 году численность населения составляла 59 человек (25 мужчин и 34 женщины, 42,4 и 57,6 %% соответственно).

Согласно результатам переписи 2002 года, в национальной структуре населения русские составляли 75 % от 98 жителей.

Инфраструктура, Экономика 
Основным занятием населения является сельское хозяйство, скотоводство и рыбная ловля.

Транспорт 
Через Солодники выход на автотрассу федерального значения «Каспий» (часть европейского маршрута E40.

Примечания 

Населённые пункты Черноярского района